Попени има више значења:

 Попени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Попени (Ђеорђе Енеску), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Попени (Браешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Попени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Попени (Зорлени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Попени (Гађешти), насеље у округу Васлуј у Румунији